Ogasawara bezeichnet:
 einen japanischen Klan: Ogasawara (Klan)
 die danach benannte Inselgruppe: Ogasawara-guntō
 einen japanischen Nationalpark: Ogasawara-Nationalpark
 eine Unterpräfektur der Präfektur Tokio auf diesen Inseln: Unterpräfektur Ogasawara
 die einzige Gemeinde dieser Unterpräfektur: Ogasawara (Tokio)
 eine Sammelbezeichnung für die Inseln der Gemeinde: Ogasawara-Inseln
 Ogasawara Maru (Schiff, 2016), japanisches Passagierschiff 

Ogasawara ist der Familienname folgender Personen:
 Chiaki Ogasawara (* 1963), japanische Jazzsängerin
 Keisuke Ogasawara (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Kenshō Ogasawara (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Liliko Ogasawara (* 1972), US-amerikanische Judoka
 Mitsuo Ogasawara (* 1979), japanischer Fußballspieler
 Ogasawara Nagashige (1650–1732), Daimyō
 Yūsei Ogasawara (* 1988), japanischer Fußballspieler